Drenovo (makedonska: Дреново) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Časjka, i den centrala delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Drenovo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Drenovo är kuperad österut, men västerut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Glava Niva,  meter över havet,  kilometer nordost om Drenovo. Närmaste större samhälle är Veles,  kilometer öster om Drenovo. 

Omgivningarna runt Drenovo är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Drenovo är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Časjka (kommun)